Нойкирх, Детлеф (род. 1940) — немецкий шахматист.
 Нойкирх, Карл (1864—1941) — немецкий гимнаст, дважды чемпион летних Олимпийских игр 1896.
 Нойкирх — город, расположенный в немецком регионе Лужица.